Fürstenbergstadion ist der Name folgender Sportstätten in Nordrhein-Westfalen:

 Fürstenbergstadion, Fußballstadion in Gelsenkirchen
 Fürstenbergstadion (Recke), Fußballstadion in Recke
 Fürstenbergstadion (Xanten), Fußballstadion in Xanten